FRMPD4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 322 амінокислот, а молекулярна маса — 144 379.

Білок має сайт для зв'язування з ліпідами. 
Локалізований у клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки